Футбольная лига в сезоне 1985/86 — 88-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в 16-й раз в своей истории стал «Ливерпуль» под руководством играющего тренера Кенни Далглиша. Прошлогодний чемпион, «Эвертон», занял второе место, отстав от «Ливерпуля» на два очка. «Манчестер Юнайтед» лидировал в чемпионате до февраля, но в итоге занял только четвёртое место.

Второй дивизион выиграл «Норвич Сити». Третий дивизион выиграл «Рединг», Четвёртый дивизион — «Суиндон Таун».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Четвёртый дивизион

Ссылки 
 Футбольная лига 1985/86 на RSSSF.com

1985
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1985 году
Спорт в Великобритании в 1986 году